Curitiba Challenger 1985 steht für:

 Curitiba Challenger I 1985
 Curitiba Challenger II 1985